Södra Gäddtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Södra Gäddtjärn, Närke, sjö i Örebro kommun, 
Södra Gäddtjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malungs kommun, 
Södra Gäddtjärnen, Värmland, sjö i Karlskoga kommun, 
Södra Gäddtjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (9,68 ha)
Södra Gäddtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,

Se även
Gäddtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn